Le nom Paul Warwick est porté par les personnes suivantes :
 Paul Warwick (1969-1991), un pilote automobile anglais ;
 Paul Warwick (1981-), un joueur australien de rugby à XV.

Voir aussi